Gravity () може значити:

 Gravity Entertainment — американська кінокомпанія

Музика

Альбоми 

 Gravity (альбом Anekdoten)
 Gravity (альбом Фреда Фріта)
 Gravity (альбом Kenny G))
 Gravity (альбом Our Lady Peace)
 Gravity (альбом Westlife)
 Gravity (альбом Джеймса Брауна)

Пісні 

 Gravity (пісня Delirious?)
 Gravity (пісня Luna Sea)
 Gravity (пісня Злати Огневич)
 Gravity (пісня Джона Меєра)
 Gravity (пісня Мааї Сакамото)
 Gravity (пісня Піксі Лот)
 Gravity (пісня Сари Береліс)